Борго:

 Борго — шведское название города Порвоо (Borgå), до получения Финляндией независимости употреблялось и в русском языке;
 Борго — один из районов Рима.
 Борго — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика, административный центр кантона Борго.
 Борго — кантон во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Борго — станция метрополитена Катании.

Фамилия 
 Борго, Джулио (род. 1967) — итальянский шахматист, международный мастер (1993).

См. также 
 Борго-а-Моццано
 Борго-д’Але
 Борго-ди-Терцо
 Борго-Паче
 Борго-Приоло
 Борго-Сан-Дальмаццо
 Борго-Сан-Джакомо
 Борго-Сан-Джованни
 Борго-Сан-Лоренцо
 Борго-Сан-Мартино
 Борго-Сан-Сиро
 Борго-Тичино
 Борго-Тоссиньяно
 Борго-Валь-ди-Таро
 Борго-Вальсугана
 Борго-Велино
 Борго-Верчелли
 Борго-Маджоре
 Шарль-Андре Поццо ди Борго